Valençay steht für:

 Valençay, eine französische Gemeinde im Département Indre, Region Centre-Val de Loire
 Valençay (Käse), französischer Käse aus Ziegenmilch

Valençay ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Jacques d’Estampes de Valençay (1579–1639), französischer Adliger und Militär